A 2000. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 1500 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét szeptember 25. és 29. között rendezték a Sydney Olimpiai Stadionban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi 1500 méteres síkfutásban:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Minden futam első hat helyezettje automatikusan az elődöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 6 futó került tovább.

Elődöntő 
Minden futam első öt helyezettje automatikusan az döntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 2 futó került tovább.

Döntő 
A döntőt szeptember 29-én rendezték.

Források 

Atlétika a 2000. évi nyári olimpiai játékokon